The Clue of the Silver Key ist der Originaltitel von:

 einem Roman von Edgar Wallace, siehe Der leuchtende Schlüssel
 The Clue of the Silver Key, einem Film nach Edgar Wallace von 1961